Евге́ний Андре́евич Ти́щенко () — российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Заслуженный мастер спорта России, выступал за сборную России (2009—2017), олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013) и серебряный призёр чемпионата мира (2013), победитель многих турниров национального и международного значения в любителях.

Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBC International (2021—) и бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental (2019—2021), чемпион Европы по версии WBO European (2020—2021) в 1-м тяжёлом весе.

Лучшая позиция в рейтинге BoxRec — 17-я (февраль 2021) и являлся 2-м (после Алексея Папина) среди российских боксёров первой тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций лучшая позиция — 4-й в рейтинге WBO, 6-й в рейтинге IBF и 19-й в рейтинге WBC (март 2020), — входя в ТОП-20 лучших боксёров первого тяжелого веса всего мира.

Биография 
Евгений Тищенко родился 15 июля 1991 года в станице Каневская Краснодарского края, однако после совершеннолетия переехал на постоянное жительство в город Белгород.

Закончил Горный институт НИТУ «МИСиС».

Является сотрудником управления на метрополитене ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, старший сержант полиции.

Любительская карьера 
Активно заниматься боксом начал во время учёбы в пятом классе школы, проходил подготовку в школьной секции бокса под руководством тренера Ивана Андреевича Левичева. На школьном уровне существенных результатов не показывал, лучшее достижение — призовое место на первенстве Южного федерального округа. «Сколько себя помню в школьном возрасте у меня никогда не получалось хорошо боксировать. С этим спортом у нас была какая-то односторонняя любовь: он мне нравился, а я ему — нет. Но, несмотря на все свои неудачи, я продолжал упорно тренироваться. Я никогда не пропускал тренировки, даже если болел — всё равно старался прийти».

Первого серьёзного успеха добился в 2009 году, когда в полутяжёлой весовой категории выиграл молодёжный чемпионат России, занял первое место на международном турнире в Хорватии и затем одержал победу на молодёжном чемпионате Европы в Щецине. В 2010 и 2011 годах в зачёте взрослого всероссийского первенства дважды получал бронзовые медали, в первом случае уступил в полуфинале Егору Мехонцеву, во втором — Никите Иванову. Кроме того, взял золото на молодёжном европейском первенстве в Калининграде.

В 2012 году Тищенко впервые стал чемпионом России по боксу, победив всех своих соперников в первом тяжёлом весе. Год спустя в той же весовой категории стал лучшим на домашней летней Универсиаде в Казани и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира Алма-Ате, проиграв в финале со счётом 0:3 титулованному итальянцу Клементе Руссо. В 2014 году вновь выиграл российское национальное первенство, в том числе побил в решающем матче действующего чемпиона Европы Алексея Егорова. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на чемпионате Европы в болгарском Самокове, где в итоге одолел всех оппонентов и получил золото.

В 2016 году одержал победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в частности в финале единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Василием Левитом. Решение вызвало неодобрительный гул болельщиков, ряд СМИ сочли его спорным. Оригинальная медаль выставлена в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Профессиональная карьера 
19 августа 2018 года у Евгения состоялся дебютный бой на профессиональном ринге в котором он победил опытного венесуэльца Вильямса Окандо (19-6) техническим нокаутом в 5-м раунде.

16 июня 2019 года, в 5 бою своей профессиональной карьеры, победил техническим нокаутом в 1-м раунде ганского боксёра Абрахама Табула (16-1-1) и завоевал титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в 1-м тяжёлом весе.

В мае 2019 года начал работать с новым тренером Александром Золкиным

В августе 2019 года Тищенко набирался опыта будучи спаринг-партнёром в тренировочном лагере топового боксёра британца Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО), помогая ему подготовиться к бою с небитым шведом Отто Уаллином (20-0, 13 КО).

27 марта 2021 года в Екатеринбурге (Россия), в бою за титул чемпиона по версии WBC Silver (1-я защита Мчуну) в 1-м тяжёлом весе, единогласным решением судей (счёт: 109-119, и 111-117 — дважды) проиграл опытному южноафриканцу Табисо Мчуну (22-5).

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты

В любителях 
 Летняя Универсиада 2013 года — ;
 Чемпионат мира по боксу 2013 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2014 года — ;
 Чемпионат Европы по боксу 2015 года — ;
 Чемпионат мира по боксу 2015 года — .
 Летние Олимпийские игры 2016 года — .
 Чемпионат Европы по боксу 2017 года — ;

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД)

Примечания

Ссылки 

 
 Евгений Тищенко — страница на сайте vRINGe.com
 Евгений Тищенко — страница на сайте Ringside24.com
 Евгений Тищенко — новости на сайте AllBoxing.Ru
 
 Тищенко Евгений — страница на сайте летней Универсиады в Казани
 Профиль на Aiba.org

Выпускники Московского государственного горного университета
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу
Чемпионы Универсиады по боксу
Выпускники Белгородского государственного университета